Christiaan hace referencia a:
Christiaan Eijkman, fisiólogo neerlandés, premio Nobel de Medicina en 1929;
Christiaan Huygens, astrónomo, físico y matemático neerlandés.